Местлин — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
 Местлин — маленький молодой ударный кратер в восточной части Океана Бурь на видимой стороне Луны.